Молодёжный кубок Англии по футболу 2011/12 — 60-й розыгрыш Молодёжного кубока Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 460 футбольных клуба.

Конкурс состоит из нескольких раундов, которому предшествует квалификационные раунды, начиная с предварительного раунда следуют четыре отборочных раунда. Квалификационные рауды предназначены для команд не входящих в Премьер-лигу и Футбольную лигу. В Первом раунде встречаются клубы Чемпионата Футбольной лиги, Первой и Второй лиги, а клубы Премьер-лиги начинают турнир с третьего раунда. После пяти раундов, начинается плей-офф с восемью командами.

«Челси» завоевал свой четвёртый кубок, выиграв в финальном матче у «Блэкберн Роверс» со общим счётом 4:1.

Календарь

Расписание и результаты

Первый раунд 

† Победа в дополнительное время

Второй раунд 

† Победа в дополнительное время

Третий раунд 

† Победа в дополнительное время

Четвёртый раунд 

† Победа в дополнительное время

Пятый раунд 

† Победа в дополнительное время

Шестой раунд 

† Победа в дополнительное время

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Официальный сайт 

Молодёжный кубок Англии по футболу
Молодёжный кубок